А́лан Уо́кер (; 23 августа 1938, Лестер, Великобритания — 20 ноября 2017) — профессор биологической антропологии и биологии Пенсильванского университета. Известен как автор находки черепа парантропа KNM WT 17000 («Чёрный череп», 1985).

Биография 

Получил степень бакалавра в Кембриджском университете в 1962 году и степень доктора философии в Лондонском университете в 1967 году. 

В 1988 году стал обладателем гранта «для гениев» фонда Макартуров.

Член Лондонского королевского общества (1999), иностранный член Национальной академии наук США (2003)

Научные интересы 
Основные научные интересы Алана Уокера — палеоантропология, эволюция приматов и человека.

Уокер был членом экспедиции Ричарда Лики, которая в 1984 году нашла скелет «Мальчика из Турканы», а в 1985 году Уокер нашёл череп парантропа, известный как «Чёрный череп» в районе озера Туркана в Кении.

Библиография 
 The Wisdom of Bones, Weidenfeld and Nicholson, London, 1996
 
 The Ape in the Tree: An Intellectual and Natural History of Proconsul, The Belknap Press of Harvard UP, Cambridge, Mass., 2005

Примечания

Ссылки 
 Alan Walker’s faculty page at Penn State
 Alan Walker forecasts the future, New Scientist
 Alan Walker page at www.mnsu.edu
 Ten scholars to receive honorary degrees

Антропологи Великобритании
Биологи Великобритании
Палеоантропологи
Преподаватели Пенсильванского университета
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии Королевского общества за научные книги